Шайхетдинов — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Шайхетдинов, Вакиль Гилемович — российский художник, заслуженный художник Республики Башкортостан (1999), заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2010). 
 Шайхетдинов, Вагиз Гайнельгилемович — российский живописец, Заслуженный художник Республики Башкортостан (2012), член молодежного отделения Союза художников СССР (1986), член Союза художников РФ (1995).